Серме́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 27 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 307,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сермез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сермез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара